Le patronyme Felice Casotari est porté par les personnalités italiennes suivantes :
 Felice Casorati (1883 - 1963), peintre.
 Felice Casorati (1835 - 1890), mathématicien.